Łozowo – wieś  w Macedonii Północnej, siedziba gminy Łozowo
 Łozowo – wieś w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka